Der Mazda5 ist ein Kompaktvan des japanischen Fahrzeugherstellers Mazda, der zwischen dem Mazda3 und dem Mazda6 positioniert war. Er löste Mitte 2005 den Mazda Premacy ab.

In Japan wurde das Modell weiterhin unter dem Namen Premacy verkauft.

5 (Typ CR, 2005–2010) 

Der Mazda 5 wurde im Herbst 2004 auf dem Pariser Automobilsalon vorgestellt und führte als erstes Automodell der Welt den neuen digitalen Service-Nachweis ein. Die offizielle Deutschlandpremiere war am 18. Juni 2005.

Auf den außereuropäischen Märkten wurde der Mazda5 teilweise weiterhin unter dem Namen Premacy verkauft. Ab 2007 wurde der Mazda5 in Taiwan mit einigen Veränderungen als Ford I-Max angeboten. 2005 und 2007 stellte Mazda je einen Premacy als Hybridfahrzeug mit wasserstoffbetriebenem Wankelmotor vor. Diese Fahrzeuge heißen Mazda Premacy Hydrogen RE Hybrid.

In Deutschland standen drei Ausstattungsvarianten zur Verfügung, die Basisversion Comfort (nur für die beiden schwächeren Motoren), die komfortable Exclusive-Ausstattung und für die zwei größeren Motoren die luxuriöse Top-Version. Die Preise begannen bei 20.400 Euro (1,8 l MZR Comfort), das obere Ende der Preisliste markierte mit 27.600 Euro der Mazda5 2,0 l MZR-CD Top mit 143 PS. Die Ausstattungsvarianten unterschieden sich von Land zu Land. Die Sondermodelle „Active“ bzw. „Active Plus“, Varianten der „Exclusive“- und „Top“-Version darstellen, erweiterten die Ausstattungs-Palette nach oben hin.

Besonderheiten 
 zu 90 Prozent recyclingfähig
 zwei Schiebetüren beidseitig im Fond anstatt der in dieser Klasse üblichen Schwenktüren
 zweistufig öffnende Heckklappe
 fünf oder sieben Sitze nach dem Karakuri-V-Konzept (spezielles Falt-, Schiebe- und Klappsystem)
 Navigationssystem mit Rückfahrkamera
 schlüsselloses Zugangs- und Startsystem LogIn
 CD-Player mit 20-GB-Festplattenspeicher HDD-Musik Box
 Audio-Mediasystem DVD-Cinema mit klappbarem Bildschirm im Dachhimmel über der zweiten Sitzreihe

Motoren und Getriebe 
Zur Markteinführung im Juni 2005 standen zwei Benzin-Motoren zur Verfügung, Ende des Jahres kamen die beiden Diesel mit serienmäßigem Rußpartikelfilter hinzu.

Ottomotoren:
 1.8 MZR Reihenvierzylinder mit 1798 cm³ Hubraum und 85 kW (115 PS)
 2.0 MZR Reihenvierzylinder mit 1999 cm³ Hubraum und 107 kW (145 PS)

Dieselmotoren:
 2.0 MZR-CD Reihenvierzylinder-Common-Rail mit 1998 cm³ Hubraum und 81 kW (110 PS)
 2.0 MZR-CD Reihenvierzylinder-Common-Rail mit 1998 cm³ Hubraum und 105 kW (143 PS)

Getriebe:
 5-Gang-Schaltgetriebe (für 1.8 und 2.0-Benzinmotor)
 6-Gang-Schaltgetriebe (für Dieselmotoren und 2.0-Benzinmotor)
 5-Stufen-Automatikgetriebe (ab 2008, 2.0-Benzinmotor)

Modellpflege 
Knapp drei Jahre nach der Markteinführung präsentierte Mazda am 7. Dezember 2007 auf der Bologna Motor Show die überarbeitete Version des Mazda5. Dabei wurde die Front durch einen neuen Kühlergrill, geänderte Lufteinlässe und eine Spoilerlippe aufgewertet. Im Heckbereich wurde der Stoßfänger überarbeitet und das Design der Leichtmetallräder modifiziert. Der Verkauf des überarbeiteten Modells begann im Frühjahr 2008.

Eine technische Neuerung stellten die nun gegen Aufpreis elektrisch öffnenden seitlichen Schiebetüren dar. Ebenfalls als Sonderausstattung war ein neues DVD-Navigationssystem mit Touchscreen erhältlich, das fest in die Mittelkonsole integriert ist und nicht mehr erst aus dem Armaturenträger herausfährt. Zudem gab es optional einen weiteren AUX-Anschluss, einen integrierten CD-Wechsler und eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Lenkradbedienelementen.
Für mehr Komfort und Sicherheit sorgen eine verbesserte Geräuschdämmung, ein neu abgestimmtes Fahrwerk mit anderen Stoßdämpfern und ein schneller reagierender Bremskraftverstärker.

Auch die Motoren erhielten eine grundlegende Überarbeitung: der 2,0-Liter-Ottomotor war nun mit einer elektronischen Drosselklappe und einer sequenziellen Ventilsteuerung ausgerüstet, sodass die Gasannahme spontaner anspricht, im unteren Drehzahlbereich mehr Leistung zur Verfügung stehen und ein geringfügiger Verbrauchsvorteil erzielt werden soll. Weiterhin wurde das Sechsganggetriebe optimiert und eine neue Fünfstufen-Automatik angeboten.

Kritik 
Im Jahr 2006 wurde das Elektronische Stabilitätsprogramm des Mazda5 von der Fachpresse kritisiert. Das System sprach zu zaghaft an und verhinderte das Ausschwenken des Hecks bei Lastwechseln nicht optimal. Daraufhin verbesserte man ab Oktober desselben Jahres das bei Mazda DSC genannte ESP und tauschte es bei allen bisher produzierten Modellen kostenlos aus.

Nominell hat der Mazda5 mit der (teilweise serienmäßigen) dritten Sitzreihe im Vergleich zum großen Mazda MPV einen Sitzplatz mehr (sieben statt sechs Sitze – mit Karakuri-V-Konzept). Allerdings waren im MPV sechs vollwertige Sitze verbaut. Der Mazda5 hingegen hat in der dritten Sitzreihe nur enge Klappsitze, und auch der fünfte Sitz in der zweiten Sitzreihe ist nur als Notsitz verwendbar – es handelt sich um ein schmales Sitzpolster, das aus einem der Rücksitze herausgeklappt werden kann.

5 (Typ CW, 2010–2018) 

Ab Oktober 2010 gab es einen neuen Mazda5, der 8 cm länger war. Er sieht anderen Mazda-Modellen ähnlicher, mit einem  großen, niedrig liegenden Kühlergrill. Ab 2011 wurde das Modell in Japan auch als Nissan Lafesta Highway Star angeboten.

Bei den Motoren gab es in diesem Zuge einen neuen 1,6-Liter-Diesel mit 1560 cm³ Hubraum und 85 kW (115 PS). Das maximale Drehmoment liegt bei 270 Nm bei 1750 bis 2500 1/min. Im NEFZ verbraucht er 5,2l. Da die alten Ottomotoren beibehalten wurden, führt dies zu der kuriosen Situation, dass der Mazda5 als Diesel für die gleiche Leistung weniger Hubraum benötigt als mit Ottomotor.

Im Zuge einer Modellpflegemaßnahme wurde der Mazda5 im Februar 2013 innen und außen aufgewertet unter anderem mit in den Außenspiegel integrierten LED-Seitenblinkern.

Ab September 2015 war das Modell in Europa nicht mehr bestell- und konfigurierbar. Weltweit wurde der Verkauf 2018 eingestellt.

Motoren 
Ottomotoren:
 1.8 MZR Reihenvierzylinder mit 1798 cm³ Hubraum und 85 kW (115 PS)
 2.0 MZR Reihenvierzylinder mit 1999 cm³ Hubraum und 106 kW (144 PS), (5-Stufen-Automatikgetriebe Activematic)
 2.0 MZR Reihenvierzylinder mit 1999 cm³ Hubraum und 110 kW (150 PS)
 2.0 Reihenvierzylinder mit 1997 cm³ Hubraum und 115 kW (156 PS), (Indonesien)

Dieselmotoren:
 1.6 MZR-CD Reihenvierzylinder-Common-Rail mit 1560 cm³ Hubraum und 85 kW (115 PS)

Zulassungszahlen 
Zwischen 2005 und 2015 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 83.614 Mazda5 neu zugelassen worden. Mit 15.171 Einheiten war 2006 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

5
Van
Kombi